

Muzyka 
 „Imagine” – singel Johna Lennona (1971)
 „Imagine” – singel Ariany Grande (2018)
 Imagine – album Johna Lennona (1971)
 Imagine – album Evy Cassidy (2002)
 Imagine – album holenderskiego DJ-a Armina van Buurena (2008)

Kinematografia 
 Imagine – film Johna Lennona (1972)
 Imagine – film Andrzeja Jakimowskiego (2012)
 Imagine: John Lennon – film biograficzny o Johnie Lennonie (1988)

Informatyka 
 Imagine – środowisko umożliwiające programowanie w języku Logo
 Imagine 3D – program do tworzenia fotorealistycznej grafiki trójwymiarowej
 Imagine – wtyczka do menedżera plików Total Commander